Asylum (в переводе с «убежище», латинского происхождения) — многозначный термин.
 В музыке
 A R I Z O N A (альбом ASYLUM), 2019.
 Asylum (альбом Evilwave)
 Asylum (альбом Disturbed), 2010.
 Asylum (сингл Disturbed), 2010.
 Asylum (альбом Kiss), 1985.
 , 1985.
 Asylum Records — музыкальный лейбл.

 В кинематографе
  — Великобритания, 1996 г.
 «Лечебница» () — фильм ужасов, Великобритания, 1972.
  — США, 1997 г.
 «Безумие» () — Великобритания, 2005 г., драма.
 «Психушка» () — фильм ужасов, США, 2008.
 The Asylum — киностудия США.

 Компьютерные игры
Asylum («Прибежище»/ «Психушка») клуб/локация в игре Vampire: The Masquerade – Bloodlines
  — адвенчура.
  — аркада.
  — хоррор-адвенчура.